Combe eller Combé kan syfta på:

 Combe – en plats i J.R.R. Tolkiens berättelser, se Bri

Personer 
 Andrew Combe (1797–1847), skotsk läkare
 Delphine Combe (1974–), fransk friidrottare
 George Combe (1788–1858), skotsk frenolog

Geografi

Italien 

 Combe (ort), Piemonte, Provincia di Cuneo,

Storbritannien 

 Combe, Herefordshire, 
 Combe, Oxfordshire, England, Oxfordshire, 
 Combe, Berkshire, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar